Cherwell (district)
 Cherwell (krant)
 Cherwell (rivier)